Улпий (Ulpius) е име на римски род от gens Улпии(Ulpia).

Познати с това име 
 Траян (Марк Улпий Траян), римски император
 Марк Улпий Траян (сенатор), негов баща, 113 г., divus Traianus pater
 Улпия Марциана, сестра на император Траян
 Улпий Марцел, римски сенатор през 2 век.
 Улпия Северина, Августа (274 г.), съпруга на римския император Аврелиан
 Лелиан (Улпий Корнелий Лелиан), галски император